Софија Доротеја од Хановера (; 16. март 1687, Хановер — 28. јун 1757, Берлин, Пруска) била је пореклом британска принцеза и веридбом пруска краљица.

Софија је рођена 16. марта 1687, у Хановеру, у несретном браку будућег краља Џорџа I и Софије Доротеје од Цеље. Након развода родитеља 1694, су Софија и њен брат Џорџ (касније краљ Џорџ II), одвојени од мајке, коју више никад нису видели. Одгајала их је њихова бака с очеве стране, Софија Хановерска.

Дана 28. марта 1706, се удала за Фридриха Вилхелма I. С њим је имала деветоро деце. 

Умрла је у Берлину, 28. јуна 1757. а сахрањена је у Берлинској катедрали.

Породично стабло

Литература 
 Thea Leitner: Skandal bei Hof, Ueberreuter. 1993. .

Рођени 1687.
Умрли 1757.
Династија Хоенцолерн